Lhymne ukrainien (en ukrainien : ) a été composé par le prêtre gréco-catholique ukrainien Mykhaïlo Verbytsky et les paroles sont de Pavlo Tchoubynsky. Celles-ci sont tirées d'un poème publié pour la première fois en 1863 dans le journal de Lviv Meta.

Il s'agit d'un chant patriotique qui exalte l'amour de l'Ukraine et cultive la mémoire des héros nationaux, comme Severyn Nalyvaïko (mort en 1597), chef de l'insurrection populaire en Ukraine et en Biélorussie (1594-1596).

Historique 

Chtche ne vmerla Ukraïna (« L'Ukraine n'est pas encore morte ») est un poème patriotique écrit en 1862 par Pavlo Tchoubynsky. En 1863, l’œuvre est publiée dans le journal de Lviv Meta et inspire le musicien et prêtre gréco-catholique ukrainien Mykhailo Verbytsky, originaire de Galicie, qui compose la même année une musique sur ce texte. La partition est créée en 1864 au Théâtre d’Ukraine à Lviv.

Adopté pour la première fois en 1917 comme hymne de la République populaire ukrainienne, il est supprimé par les Soviétiques en 1920. À la chute de l'URSS, l'Ukraine accède à son indépendance et Chtche ne vmerla Ukraïna est rétabli de facto comme hymne national, chanté lors de l'investiture du président Leonid Kravtchouk le .

C'est la constitution de 1996 qui confirmera officiellement la musique de Verbytsky comme hymne national. Le , la Rada (le parlement ukrainien) adopte les paroles actuelles, modifiant légèrement la première strophe de Tchoubynsky : le concept de nation ukrainienne du premier vers ( soit « L'Ukraine n'est pas encore morte, ni sa gloire, ni sa liberté ») a été retiré par passage au génitif de l'« Ukraine » ( soit « La gloire de l'Ukraine n'est pas encore morte, ni sa liberté »).

Paroles

Paroles actuelles

Version longue

Paroles originales de Pavlo Tchoubynsky

Notes et références 

Chanson ukrainienne
Hymne national
Chanson en ukrainien
Symbole de l'Ukraine